Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandra Englisz-Krzyżanowska (1920–1990) – polska siatkarka
 Aleksandra Krzyżanowska – polska numizmatyczka i muzeolog
 Barbara Krzyżanowska-Świniarska (1941–2015) – polska lekarz chorób wewnętrznych
 Bożena Krzyżanowska (ur. 1957) – polska aktorka i piosenkarka
 Dorota Krzyżanowska (ur. 1959 w Łodzi) – polska malarka
 Halina Dobrowolska (1929–2016) – polska scenograf filmowa, znana również jako Halina Krzyżanowska
 Halina Krzyżanowska (1867-1937) - polska i francuska pianistka i kompozytorka
 Michalina Krzyżanowska (1883/1889–1962) – polska malarka
 Natalia Syniavska-Krzyżanowska – polska pielęgniarka i działaczka społeczna
 Olga Krzyżanowska (1929–2018) – polska polityk, działaczka społeczna, lekarka
 Stefania Krzyżanowska – polska malarka
 Tekla Justyna Chopin (1782–1861) – matka kompozytora Fryderyka Chopina, znana również jako Tekla Justyna Krzyżanowska
 Teresa Budzisz-Krzyżanowska (ur. 1942) – polska aktorka teatralna i filmowa
 Urszula Krzyżanowska-Łagowska (zm. 2018) – polska pielęgniarka
 Zofia Krzyżanowska (pisarka) (1927–2009) – polska pisarka i dziennikarka
 Zofia Świdwińska-Krzyżanowska – polska historyk literatury
 Zofia Krzyżanowska (ekonomistka) (ur. 1952) – polska ekonomistka